Marmaris (district), een district in de Turkse provincie Muğla
 Marmaris (stad), de hoofdstad van dit district